«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» (СПб.; 1755—1764) — первый в России ежемесячный научно-популярный и литературный журнал, изд. Петербургская академия наук.
 «Новые ежемесячные сочинения» (СПб.; 1786—1796) — журнал Императорской академии наук.
 «Ежемесячные сочинения» (СПб.; 1900—1903) — литературно-художественный журнал, изд. И. И. Ясинский.

См. также 
 «Ежемесячное сочинение»

Примечания